Asino selvatico africano 
 Asino selvatico di Nubia 
 Asino selvatico della Somalia 
 Asino selvatico asiatico 
 Asino selvatico mongolo 
 Asino selvatico siriano 
 Asino selvatico tibetano